Zähner steht für:
Jakob Zähner (1812–1892), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Zähner (Familie)

Siehe auch:
 Zehner